Григорий Николаевич Игнатенко — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1906 году в деревне Колбасичи. Член КПСС.

С 1921 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1921—1956 гг. — на хозяйственной и партийной работе в Белорусской ССР, участник Великой Отечественной войны, комиссар партизанской бригады им. С. М. Буденного Пинской области, первый секретарь Ленинского райкома КП(Б)Б Пинской области, директор совхоза «Адаменки» Лиозненского района.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 3-го созыва.

Умер в 1969 году.

Ссылки 
 Игнатенко

Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Первые секретари районных комитетов КП Белоруссии
Директора совхозов
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании